Трансгрессия:
 Трансгрессия — термин неклассической философии, фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего — границы между возможным и невозможным.
 Трансгрессия — наступление моря на сушу в результате опускания земной коры либо повышения уровня моря.
 Трансгрессия — усиленное (или ослабленное) проявление какого-либо генетического признака у потомства по сравнению с родительскими особями.
 Трансгрессия — магический способ перемещения в пространстве, упоминаемый в произведениях Братьев Стругацких (Понедельник начинается в субботу, Сказка о Тройке) и Джоан Роулинг — в серии книг о Гарри Поттере.
 «Трансгрессия» — арт-проект, инициированный московским художником Юрием Фесенко в 1995 году и представленный публике в Государственном музее Востока при содействии галереи «Московская Палитра».

См. также 
 Трансгрессивное искусство
 Трансгрессивная литература

Примечания